Mirounga steht für:
 See-Elefanten, eine Robbengattung

Sonstiges:
 Mirounga Flats, Gezeitenebene auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Mirounga Point, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis